Чиликов — фамилия; имеет женскую форму Чиликова.
 Чиликов, Георги  (болг. Георги Чиликов;родился 23 августа 1978 года в Бургасе, Болгария) — болгарский футболист, завершивший карьеру. 
 Чиликов, Сергей Геннадьевич  (род. 1953, село Килемары, Марийская АССР) — российский фотограф, преподаватель, философ.